Bujny Księże – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Zelów
 Bujny Księże – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Zelów